Cordylurella är ett släkte av tvåvingar. Cordylurella ingår i familjen kolvflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kolvflugor
Cordylurella